Petrovac puede referirse a:

 Bosanski Petrovac, municipio de la Federación de Bosnia y Herzegovina;
 Petrovac, municipio de la República Srpska;
 Petrovac, municipio de Serbia;
 Petrovac, localidad de Montenegro.